Leo Erik Jean Cornic, född 2 januari 2001, är en norsk fotbollsspelare som spelar för Djurgårdens IF.

Karriär 
Cornic inledde karriären i Vålerenga men noterades aldrig för någon ligamatch.

I december 2020 värvades Cornic av Djurgårdens IF, där han skrev på ett fyraårskontrakt.

Väl i Djurgårdens IF har han fått sparsamt med speltid och benämns ofta som en framtidsspelare. 

I allsvenskan 2021 fick han spela 7 matcher i ligan med Djurgårdens IF varav 6 var inhopp.

Statistik

Klubblag

Landslag

Källor 
 Leo Cornic på transfermarkt.com
 Leo Cornic på fotball.no

Externa länkar 

Norska fotbollsspelare
Spelare i Vålerenga IF Fotball
Spelare i Bærum SK
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Adeccoligaen
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Födda 2001
Levande personer
Män
Norska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Oslo